Iniesta peut désigner :

Personnalités 
 Andrés Iniesta (1984-),  footballeur espagnol ;
 Roberto Iniesta (1962-), chanteur espagnol ;
 Simon Iniesta (1948-), footballeur français.

Lieux 
 Iniesta, commune espagnole de Castille-La Manche